Механик Погодин — судно:

 Механик Погодин — русский пароход, спущенный на воду в 1883 году. Сначала назывался «Бабка», потом «Саратовец».
 Механик Погодин — российский теплоход (танкер), спущенный на воду в 2011 году.

См. также 
 Погодин